

Hurrikán 
 Hurrikán, a trópusi ciklon megnevezése a Karib-tenger térségében

Hurrikán a művészetben 
 Hurrikán (film, 1974) film, 1974
 Hurrikán (film, 1979) film, 1979
 Hurrikán (film, 1999) film, 1999
 Hurricane (együttes) szerb együttes

Hurricane 
 Hawker Hurricane, egymotoros, együléses brit vadászrepülőgép
 Hurricane Énekegyüttes, 1948 után Harsányi-énekegyüttes
 Hurricane, az amerikai 30 Seconds to Mars rockegyüttes dala, illetve zenei albuma
Hurricane, kislemez Kanye West Donda című albumáról
Hurricane, dal Bob Dylan Desire című albumáról
 Hurricane Harbor vízipark
 Hurricane Maker, a CH–53E Super Stallion beceneve
 a németországi Hurricane-fesztivál

Hurrican 
 Hurrican, 2006-ban kifejlesztett PC-játék, a Turricanhoz hasonlít